Cichlasomatinae – zaproponowana w 1998 przez Kullandera podrodzina ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). Późniejsze badania nie dały jednoznacznych wyników na potwierdzenie lub odrzucenie koncepcji Kullandera. Musilová i inni (2008) oraz Smith i inni (2008) włączyli tę grupę pielęgnic do podrodziny Cichlinae, przy czym zawarli w niej pominięty przez Kullandera rodzaj Acaronia.

Kladogram przedstawiający relacje pokrewieństwa w obrębie podrodziny według Kullandera, z uwzględnieniem Acaronia:

Przypisy 

!